Miejscowości w Polsce
 Golica – osada w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck
 Golica - część wsi Częstkowo w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud
 Golica - część wsi Mściszewice w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Golica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Świeszyno

Inne

 Golica – szczyt w Pieninach
 Golica lub Golica Bielska – szczyt w Tatrach Bielskich
 Golica lub Golica Jaworzyńska – szczyt w grzbiecie Szerokiej Jaworzyńskiej
 Golica lub Golica Huciańska – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Golica – szczyt w zachodnich Karawankach

Zobacz też
 Golice